La Ruelle films (anciennement Les Productions de la ruelle) est une compagnie basée à Montréal, Québec, dirigée par Guylaine Maroist et Eric Ruel. L'entreprise œuvre dans les domaines de la production télévisuelle et cinématographique. Elle se spécialise également dans la production de contenu numérique interactif, ainsi que la projection vidéo urbaine. La Ruelle réalise des projets d’envergure qui présentent des points de vue uniques et percutants.

Je vous salue salope : La misogynie au temps du numérique est le tout dernier film produit par La Ruelle Films. Le long-métrage documentaire a pris l’affiche en septembre 2022. Il s'agit d'une première co-réalisation pour le duo de réalisatrices formé de Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist. Le documentaire suit quatre femmes et un homme dont la vie est bouleversée par le fléau de la cyberviolence.

Filmographie

Moyen-métrage 
 2003 : Chanter plus fort que la mer, Guylaine Maroist et Eric Ruel
 2007 : Bombes à retardement, Guylaine Maroist et Eric Ruel
 2012 : Gentilly or not to be, Guylaine Maroist et Eric Ruel
 2012 : Janette et Filles, Léa Clermont-Dion

Séries documentaires 
 2009 : Les Wizz du Showbizz
 2009 : J'ai la mémoire qui tourne

Longs-métrages 
 2012 : Les États-Désunis du Canada, Guylaine Maroist, Michel Barbeau et Eric Ruel
 2015 : God Save Justin Truden, Guylaine Maroist et Eric Ruel
 2017 : Expo 67 mission impossible, Guylaine Maroist, Michel Barbeau et Eric Ruel
 2020 : Jukebox : un rêve américain fait au Québec, Guylaine Maroist et Eric Ruel
 2022 : Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique, Guylaine Maroist et Léa-Clermont Dion

Liens externes 

 La Ruelle Films sur imdb
 Site officiel

Notes et références 

Société de production de cinéma ayant son siège au Québec
Entreprise ayant son siège à Montréal
Entreprise fondée en 2002
Cinéma à Montréal